Coyoles kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Coyoles (ort), Departamento de Yoro, 
 Coyoles (flygplats), Departamento de Yoro, 

Robotskapade Hondurasförgreningar